Der SHV-Grossfeld-Cup 2008 war die 67. Austragung des Schweizer Handballgrossfeldcupwettbewerbs der Herren.

FINAL4

Rangliste

Halbfinale

Finale

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Rangliste

Achtelfinale

Viertelfinale

Untere Hälfte 2

Rangliste

Achtelfinale

Einzelnachweise 

2008
Handballveranstaltung 2008